Franz Krenn ist der Name folgender Personen:
* Franz Krenn (Komponist) (1816–1897), österreichischer Komponist
 Franz Krenn (Politiker) (1923–2000), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Krenn (Gewerke) (1785–??), österreichischer Gewerke